Paul Crowder (né le  à Victoria, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2003, il commence sa carrière avec les Kings de Powell River dans la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique. Il passe professionnel avec les Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey en 2008. Pour la saison 2015-2016, il signe en France chez les Gothiques d'Amiens, il retrouvera en attaque son frère Tim Crowder qui arrive lui aussi dans le club.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2003-2004 || Kings de Powell River  || LHCB ||58 ||19 ||39 ||58 ||57 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2004-2005 || Express de Coquitlam  || LHCB ||47 ||14 ||34 ||48 ||52 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|2005-2006 || Express de Burnaby || LHCB ||14 ||3 ||10 ||13 ||13 ||16 ||8 ||12 ||20 ||21
|-
|2006-2007 || Seawolves d'Alaska Anchorage || NCAA ||37 ||11 ||13 ||24 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Seawolves d'Alaska Anchorage || NCAA ||35 ||7 ||16 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Seawolves d'Alaska Anchorage || NCAA ||35 ||14 ||19 ||33 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||11 ||0 ||3 ||3 ||6 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||79 ||12 ||14 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Grizzlies de l'Utah || ECHL || 20|| 5|| 8|| 13|| 17|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Nailers de Wheeling || ECHL || 16|| 3|| 8|| 11|| 12|| 17|| 4|| 11|| 15|| 16
|-
|2011-2012 || Monarchs de Manchester || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Nailers de Wheeling || ECHL || 57|| 24|| 26|| 50|| 50|| 4|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
|2012-2013 || Orli Znojmo || EBEL || 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Nailers de Wheeling || ECHL || 68|| 23|| 39|| 62|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2012-2013 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Admirals de Milwaukee || LAH ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2013-2014 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 64|| 16|| 32|| 48|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 25 || 8 || 9 || 17 || 8 || 8 || 2 || 2 || 4 || 16
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 24|| 10|| 20|| 30|| 43||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 29|| 5|| 19|| 24|| 8|| 9|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2017-2018 || Cardiff Devils || EIHL || 47||12||14||26||14||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Fife Flyers || EIHL || 48||24 ||32 ||56 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Fife Flyers || EIHL || 49 ||17 ||16 ||33 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1985
Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Seawolves d'Alaska Anchorage
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Cardiff Devils
Joueur des Fife Flyers